Syntax steht für:
 Syntax, ein Regelsystem zur Kombination elementarer Zeichen 
 Syntax (Schriftart), eine serifenlose Linear-Antiqua-Schriftart
 Syntax (Band), eine ehemalige britische Electronica-Band
 Abstrakte Syntax, eine abstrakte Abbildung einer Syntax in einem Datenmodell, siehe Abstrakter Syntaxbaum

Siehe auch:
 Syntaktik